Vueltaperra, como nombre vulgar, puede referirse a cualquiera de las siguientes plantas:
 Digitalis purpurea.
 Digitalis thapsi.